Брунгильда Петровна Эпельбаум-Марченко (урождённая Марченко; 27 июня 1927, Верхнеуральск — 21 ноября 2014, Бат-Ям) — советский, молдавский скульптор-портретист.

Биография 
В 1950 году окончила художественную школу имени И. Е. Репина в Кишинёве и в 1956 году — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной.

В персональном творчестве преобладают скульптурные портреты. Автор мемориального барельефа Анри Барбюса в Кишинёве (1979) и, совместно с мужем — Наумом Моисеевичем Эпельбаумом, памятника революционеру Павлу Ткаченко в Бендерах (1961).

С начала 1990-х годов жила в Бат-Яме (Израиль). Выставка работ четы Эпельбаум к 75-летию со дня рождения была организована Национальным художественным музеем Молдовы в 2002 году.

Зять — израильский скульптор Борис Абрамович Цельникер (род. 1952).

Литература 
 М. Я. Лившиц. Лауреат Премии ЛКСМ Молдавии имени Б. Главана Б. П. Эпельбаум-Марченко: Каталог выставки. Кишинёв: Штиинца, 1978.
 Игорь Виеру, Элеонора Романеску, Валентина Руссу-Чобану, Брунгильда Эпельбаум-Марченко: Выставка произведений художников Молдавии (Живопись, скульптура), каталог. Союз Художников СССР, Союз художников Молдавской ССР, Центральный Дом художника. Москва: Советский художник, 1981.
 Реальность и фантазия: Каталог выставки Брунгильды Эпельбаум-Марченко. Составитель — Д. Д. Гольцов. Москва: Советский художник, 1986.

Галерея 
 Авторская галерея Б. П. Эпельбаум-Марченко
 Барельеф в память посещения Кишинёва Анри Барбюсом в 1925 году
 Портрет актрисы Марии Сагайдак (1977)

Примечания

Ссылки 
 О чете Эпельбаум
 Татьяна Соловьёва «Двое в синем небе»

Родившиеся в 1927 году
Родившиеся 27 июня
Родившиеся в Верхнеуральске
Скульпторы Молдавии
Скульпторы СССР
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Израиля
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Выпускники Кишинёвского художественного училища
Умершие 21 ноября
Умершие в 2014 году